Batorowo est le nom :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Batorowo, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Batorowo, dans le powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Batorowo.